The Black Rider — одиннадцатый студийный альбом автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный в 1993 году. Последний альбом на Island Records.

Об альбоме
The Black Rider включает в себя песни для одноимённого спектакля, основанного на опере «Волшебный стрелок». Театральная адаптация была сделана Уильямом Берроузом и Робертом Уилсоном, с последним Уэйтс работал годом раньше над «Алисой» и будет работать через семь лет над «Войцеком». Музыка к этим спектаклям выйдет на его альбомах Alice и Blood Money соответственно. Премьера пьесы The Black Rider состоялась в 1990 году в Гамбурге, на английском языке — в 1998 году на фестивале Edmonton International Fringe. Обложку к альбому нарисовала жена Тома — Кэтлин Бреннан. Существует немецкое виниловое издание The Black Rider компанией Alka-Seltzer Medien GmbH, на нём меньше треков, некоторые иначе подписаны.

Список композиций 

Примечание: существуют песни, исполненные в спектакле, но не вошедшие в альбом — «Chase the Clouds Away» и «In the Morning».

Издание Alka-Seltzer Medien GmbH

Первая сторона:

Вторая сторона:

Участники записи 
 Том Уэйтс — вокал, каллиопа, фортепиано, банджо, чемберлин, e-mu emax, конга, свист, орган
 Грег Коэн — бас-гитара, перкуссия, банджо, скрипка, аккордеон, бас-кларнет, e-mu emax
 Ральф Карни — саксофон, бас-кларнет
 Билл Дуглас — бас-гитара
 Кенни Уоллсен — перкуссия, маримба
 Мэтт Брабекк — виолончель
 Джо Гор — гитара, банджо
 Ник Фелпс — валторна
 Кевин Портер — тромбон
 Дон Нили — пила
 Ларри Роудс — фагот, контрафагот
 Френсис Тамм — орган
 Хеннинг Столл — контрафогот, скрипка, фагот
 Стефан Шафер — бас-гитара
 Уолкен Хемкен — кларнет
 Ханс-Йорн Броденберг — орган
 Линда Делюка — скрипка
 Герд Бесслер — скрипка
 Кристоф Мониан — валторна
 Уильям Берроуз — вокал (на «T' Ain’t No Sin»)

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs  
 Рецензия Rolling Stone  

Альбомы 1993 года
Альбомы Тома Уэйтса